Goldie:

 
 Goldie (музыкант) — британский музыкант, продюсер, диджей и актёр Клиффорд Джозеф Прайс ().
 Goldie Lookin Chain — британская рэп-группа.
 Goldie-Hexagon Racing — частная команда гонок Формулы-1.

Имя 
 Хоун, Голди () — комедийная американская актриса.

См. также 
 Голди